Die Liste der Postos administrativos in Mosambik listet alle 415 Postos administrativos (Verwaltungsamt) in Mosambik auf. Die Postos administrativos sind die dritte Stufe der Verwaltungsgliederung Mosambiks, unterhalb der Distrikte (Distritos). Sie umfassen meist mehrere Ortschaften (Localidades), welche die vierte und damit unterste Stufe der administrativen Struktur des Landes darstellen.

Mitaufgeführt sind Distrikte, wenn sie als unterste Stufe der Verwaltungsgliederung fungieren, etwa die Distrikthauptstädte als eigenständige Municípios ohne untergliederte oder mit gleichlautenden Postos administrativos.

Siehe auch 
 Liste der Provinzen von Mosambik
 Liste der Distrikte von Mosambik
 Liste der Municípios von Mosambik
 Verwaltungsgliederung Mosambiks

Mosambik
Verwaltungsgliederung Mosambiks